Toba de tinichea se poate referi la:
 Toba de tinichea (în germană: Die Blechtrommel), un roman al scriitorului german Günter Grass, publicat în 1959. Acest roman este prima carte din Trilogia Danzigului (Danziger Trilogie) a lui Grass.
 Toba de tinichea, adaptarea cinematografică a romanului omonim

Vezi și
 Toba (dezambiguizare)